Na Białorusi
 Chałmy – osiedle na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie homelskim, w sielsowiecie Markawiczy
 Chałmy – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Arechausk
 Chałmy – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Machawa